Брине може да се односи на:

 Брине (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Брине (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Брине (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Брине (Норвешка), насељено место у Норвешкој